made (larf) - de larve van een vlieg of mug
 aarsmade - Enterobius vermicularis - een kleine rondwormsoort (ca. 5–10 mm) die parasitair leeft in de darmen van veel mensen
 made (hooiland) -  (meestal) niet begraasd
 Made (Noord-Brabant) - een dorp in de gemeente Drimmelen
 Made (Malawi) - een dorpje in Malawi
 Made (Myanmar) - een dorpje in Myanmar (Birma)
 een dorpje in Nigeria:
 Made (Daura)
 Made (Makurdi)
 Made (Potiskum)
 een bestuurslaag op het Indonesische eiland Java:
 Made (Kudu) - in het regentschap Jombang van de provincie Oost-Java
 Made (Lamongan) - in het regentschap Lamongan van de provincie Oost-Java
 Made (Sambikerep) - in het regentschap Soerabaja van de provincie Oost-Java
 Made (Slogohimo) - in het regentschap Wonogiri van de provincie Midden-Java
 Het Engelse woord voor "gemaakt"
 Made (film) - een film
 Made (televisieprogramma) - een televisieprogramma op MTV

Zie ook
Van der Made - personen of organisaties met de naam 'Van der Made'
 Maade - rivier in Nedersaksen, Duitsland
 Madentherapie - behandelingswijze voor wonden